Il torneo singolare maschile di tennis dei XVI Giochi panamericani si è tenuto al Telcel Tennis Complex di Guadalajara, Messico.

Teste di serie

 Horacio Zeballos (2º turno)
 João Souza (2º turno)
 Ricardo Mello (quarti di finale)
 Rogério Dutra da Silva - 2º classificato
 Eduardo Schwank (2º turno)
 Juan Sebastián Cabal (quarti di finale)
 Víctor Estrella - 3º classificato
 Robert Farah - Vincitore

 Facundo Argüello (2º turno)
 Alejandro González (quarti di finale)
 Denis Kudla (3º turno)
 Guillermo Rivera-Aránguiz (3º turno)
 Jorge Aguilar (quarti di finale)
 Greg Ouelette (3º turno)
 Nicholas Monroe (2º turno)
 Christopher Díaz-Figueroa (3º turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note

Voci correlate 
 Tennis ai Giochi panamericani

Collegamenti esterni 
 

Tennis ai XVI Giochi panamericani